

Astronomia 
 Phillips – cratere lunare
 Phillips – cratere su Marte

Automobilismo 
 Phillips – costruttore automobilistico statunitense

Geografia 

 Phillips – distretto del Dipartimento di Junín

 Phillips – villaggio della Parrocchia di Christ Church Nichola Town

 Phillips – città della Contea di Franklin, Maine
 Phillips – villaggio della Contea di Hamilton, Nebraska
 Phillips – città della Contea di Coal, Oklahoma
 Phillips – capoluogo della Contea di Price, Wisconsin

Persone